U 301 oder U-301 bzw. U301 steht für:

 U 301 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine.
 U 301, eine Modellbezeichnung von Telefunken Kofferradios.
 U 301, ein Variante der Baureihe Case International Harvester Farmall 95 U 301.
 U 301, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U301